Amerikai Egyesült Államok
Machias (város, Maine)
Machias (statisztikai település, Maine)
Machias (város, New York)
Machias (statisztikai település, New York)
Machias (Washington)